Fünf Schiffe der United States Navy trugen die Bezeichnung USS Louisiana, nach dem US-Bundesstaat Louisiana:

*USS Louisiana (1812), eine Sloop, in Dienst ab 1812
USS Louisiana (1861), ein Dampfschiff, in Dienst von 1861 bis 1864
USS Louisiana (BB-19), ein Schlachtschiff der Connecticut-Klasse, in Dienst von 1906 bis 1920
USS Louisiana (BB-71), ein geplantes Schlachtschiff der Montana-Klasse, nicht gebaut
USS Louisiana (SSBN-743), ein U-Boot der Ohio-Klasse, in Dienst seit 1997

Louisiana